Koster har flere betydninger:

Geografisk

Danmark 
 Koster (Møn) – bebyggelse i Stege Sogn på Møn
 Kostervig – inddæmmet område ved Koster
 Kosterland – inddæmmet område ved Koster

Sverige 
 Koster (øgruppe) – øgruppe i Skagerrak ud for Sveriges vestkyst i Bohuslän
 Kosterfjorden – fjord på Sveriges vestkyst i Bohuslän
 Kosterhavets nationalpark – nationalpark i Skagerrak ud for Sveriges vestkyst i Bohuslän
 Nordkoster – ø i øgruppen Koster
 Sydkoster – ø i øgruppen Koster